Klungkung ist ein Regierungsbezirk () im Südosten der Provinz Bali, Indonesien. Er umfasst ein Gebiet von 314 km² und hatte Ende 2021 über 216.000 Einwohner. Regierungssitz ist die Stadt Semarapura.

Geographie 
Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 08°27′37″ und 08°49′00″ s. Br. sowie zwischen 115°21′28″ und 115°37′28″ ö. L. Er hat folgende Nachbarn: im Westen Gianyar, im Norden Bangli sowie im Nordosten und Osten Karangasem. Im Süden bildet die Balisee eine natürliche Grenze. Zum Regierungsbezirk gehören noch drei Inseln, die durch die Straße von Badung von der Hauptinsel Bali getrennt sind: Nusa Penida (etwa 200 km²), Nusa Lembongan (etwa 10 km²) und Nusa Ceningan (etwa 3 km²). Sie gehören zum Kecamatan Nusa Penida und werden in 16 Dörfer (Desa) eingeteilt.

Daneben wird der Regierungsbezirk noch in weitere drei Distrikte eingeteilt. Klungkung ist leicht von Denpasar über die ausgebaute Küstenstraße (seit 2007) zu erreichen.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Klungkung in vier Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 59 Dörfer unterteilt.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe8
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 51.05.01 || style="text-align:left" | Nusa Penida || style="text-align:left" | Sampalan || 202,84 || 45.110 || 57.370 || 282,8 || 102,5 || 16 ||–
|-
| 51.05.02 || style="text-align:left" | Banjarangkan || style="text-align:left" | Banjarangkan || 45,73 || 37.115 || 44.431 || 971,6 || 100,8 || 13 ||–
|-
| 51.05.03 || style="text-align:left" | Klungkung || style="text-align:left" | Semarapura || 29,05 || 55.141 || 64.235 || 2.211,2 || 98,9 || 12 || 6
|-
| 51.05.04 || style="text-align:left" | Dawan || style="text-align:left" | Dawan || 37,38 || 33.177 || 40.889 || 1.093,9 || 99,3 || 12 ||–
|- class="hintergrundfarbe7
! 51.05 || Kab. Klungkung || Semarapura || style="text-align:right" | 315,00 || style="text-align:right" | 170.543
! style="text-align:right" | 206.925 || style="text-align:right" | 656,9 || style="text-align:right" | 100,4 || 53 || 6
|}

Demographie 
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe6
! colspan="2" | Fortschreibungsdaten !! 31.12.2020 !! 30.06.2021 !! 31.12.2021
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe9 | Kab. Klungkung || style="text-align:left" | männlich || 107.982 || 107.477 || 108.259
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 107.560 || 107.007 || 108.428
|- class="hintergrundfarbe9
| style="text-align:left" | gesamt || 215.542 || 214.484 || 216.687
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe7 | Prov. Bali || style="text-align:left" |männlich || 2.139.483 || 2.128.027 || 2.145.798
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 2.122.426 || 2.108.956 || 2.133.331
|- class="hintergrundfarbe7
| style="text-align:left" | gesamt || 4.261.909 || 4.236.983 || 4.279.129
|}
Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung
 95,23 % Hindus
 4,12 % Muslime
0,27 % Protestanten
0,10 % Katholiken
0,27 % Buddhisten

Geschichte 
Semerapura war einst das Zentrum von Balis wichtigstem Königreich. Am 28. April 1908 war es Schauplatz eines . Dabei handelt es sich um einen Kampf (der Balinesen) gegen die kolonialen Niederländer, bei dem der Tod jedem Aufgeben vorgezogen wurde. Der Regierungsbezirk ist berühmt für seine balinesischen Gemälde, die meist Geschichten aus Epen wie dem Mahabharata oder Ramayana darstellen. Diese Bilder im klassischen Stil entstammen den Fresken der balinesischen Paläste und sind auch im  (Hochgerichtspalast) in der Innenstadt von Semarapura zu finden.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Klungkung (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in der Provinz Bali
Geographie (Bali)